Манап:
 Манап — аул в Жанакорганском районе Кызылординской области Казахстана.
 Манап — вождь, позже бий, у северных киргизов.